Энрико:

 Энрико — итальянское имя, имеющее распространение в Италии, а также и в Германии.
 Энрико — округ в штате Виргиния, США.
 Энрико, Робер (1931—2001) — французский кинорежиссёр и сценарист, лауреат премии «Сезар».
 Энрико Дандоло — итальянский броненосец типа «Кайо Дуилио»
 Энрико Масиас (род. 1938) — французский шансонье и актёр еврейского происхождения.
 Энрико ди Тедиче (XIII век) — итальянский художник пизанской школы.